La guerre souliote s'applique à deux conflits ayant opposé les Souliotes et les forces ottomanes  : 

 Guerre des Souliotes (1789-1793),
 .